

Toponymes 
 Zorkoum, village du département de Koupéla de la province du Kouritenga dans la région du Centre-Est au Burkina Faso.
 Zorkoum, village du département de Kaya de la province du Sanmatenga dans la région du Centre-Nord au Burkina Faso.

Homonymie de localités